Незовиба́тько — українське прізвище, яке за походженням відносять до козацьких. Відомі носії:
 Незовибатько Олександр Дмитрович — цимбаліст, диригент, композитор, автор школи гри на цимбалах.
 Незовибатько Юрій Олександрович — український бандурист. Народний артист України.

Українські прізвища